Шрамков — фамилия; имеет женскую форму Шрамкова.
 Шрамков, Евгений Георгиевич (1894—1991) — советский учёный, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Шрамков, Пётр Порфирьевич (1864 — ?) — полковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 См. также 
 Шрамко